Noorden ist der Familienname folgender Personen:

 Werner von Noorden (1860–1945), deutscher Mediziner und zeitweise Badearzt in Bad Homburg

Siehe auch:
 Norden (Begriffsklärung)